Horst-Wessel-Denkmäler steht für:
 Horst-Wessel-Denkmal (Bielefeld), Nordrhein-Westfalen
 Horst-Wessel-Denkmal (Mainz), Rheinland-Pfalz
 Horst-Wessel-Denkmal (Süntel), Niedersachsen